

Biografia 
Charisma Cappelli ha iniziato nell'industria del porno nel 2008 a circa 22 anni. Le sue apparizioni fino ad oggi sono limitate a quindici titoli a cui va aggiunto un gran numero di scene per siti web di contenuti per adulti.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni